Гвоздева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Гвоздева, Наталья Алексеевна (род. 1977) — российская баскетболистка.
 Гвоздева, Ольга Владимировна (род. 1972) — мастер спорта России, заслуженный тренер России по гребному слалому. 
 Гвоздева, Светлана Николаевна (род. 1950) — депутат Государственной Думы второго и третьего созывов.